Unter uns steht für:

 Unter uns, deutsche Fernsehserie (ab 1994)
 Unter uns (2003), französischer Fernsehfilm von Virginie Sauveur 
 Tatort: Unter uns, deutscher Fernsehfilm von Margarethe von Trotta (2007)
 Unter uns – Geschichten aus dem Leben, deutsche Talkshow (1994 bis 2016)
Siehe auch:
 Unterunsbach